Суперкубок Бельгії з футболу 2007 — 28-й розіграш турніру. Матч відбувся 28 липня 2007 року між чемпіоном Бельгії «Андерлехтом» та переможцем кубку «Брюгге».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt 

2007
Бельгія
2007 у бельгійському спорті